Денис Кулаков:
 Кулаков, Денис Александрович (род. 1982) — российский стрелок.
 Кулаков, Денис Ермилович (род. 1986) — украинский футболист.